Chien de guerre peut faire référence à : 
 Chien de guerre, un chien de travail utilisé pendant les guerres
 « Chien de guerre », l'appellation dans le monde germanique du Moyen Âge des chevaliers mercenaires. Cette expression est quelquefois reprise pour désigner des mercenaires dans les conflits locaux contemporains ;
 Le personnage du comte Ulrich von Bek dans l'histoire de fantasy de Michael Moorcock, Le Chien de guerre et la Douleur du monde ;
 Les Chiens de guerre, un film de John Irvin sorti en 1981 adapté du roman éponyme de Frederick Forsyth ;
 Les Chiens de guerre, un supplément du jeu de rôle Shadowrun qui traite des mercenaires, publié en 1997 ;
 Chiens de guerre, titre québécois du film War Dogs de Todd Phillips, sorti en 2016 et qui raconte l'histoire de deux vendeurs d'armes.